Dragon Age peut désigner le magazine de bande dessinée asiatique Monthly Dragon Age.
 Dragon Age est une série de jeux vidéo constituée de Dragon Age: Origins (parfois appelé Dragon Age), Dragon Age 2 et Dragon Age: Inquisition.
  est un jeu de rôle sur table basé sur le jeu vidéo et publié en 2010 par .